Termin Epoksidna hidrataza ima više značenja.

 Epoksidna hidrolaza, enzim
 Mikrozomalna epoksidna hidrolaza, enzim
 Hidroliza rastvornog epoksida, enzim